Az 1938–1939-es magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a tizenkettedik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban nyolc csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. BTC 24, 2. Kistex SE 18, 3. Wacker SC 16, 4. BTK 15, 5. Hungária HC 8, 6. KAOE 4, 7. Filtex SC 0 pont.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Megjegyzés: A VII. ker. LE-VAC mérkőzés eredménye hiányzik.

Források 
Nemzeti Sport 1939.06.20. (tabella) 1939.06.29. (II. osztály) 1939.03.07. (terem)
A magyar sport évkönyve 1937-1939

F1939
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag